La spada individuale maschile dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolta il 1º agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre.

Programma

Risultati

Finali

Parte alta del tabellone

Parte bassa del tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Scherma ai Giochi della XXX Olimpiade